Procópio Antêmio — político romano
 Procópio (parente de Valente) — nobre romano
 Procópio (usurpador) — imperador romano usurpador
 Procópio (mestre dos soldados) — general bizantino
 Procópio (prefeito urbano) — oficial bizantino
 Procópio de Gaza — retórico e teólogo grego
 Procópio de Cesareia — historiador bizantino
 Procópio de Citópolis
 Procópio d'Ogum — alufá e sacerdote de candomblé

Desambiguações de antropônimos